Curahuara de Carangas (gemeente), gemeente in het Boliviaanse departement Oruro
 Curahuara de Carangas (plaats), hoofdplaats van de gemeente